Carnival (album B.A.P)
 Carnival (album New Model Army)
 Carnival (przedsiębiorstwo)

Zobacz też 
 karnawał